Вильянуэва-Месия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь _ км². Население — 2158 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Villanueva Mesía 
 Microweb turística de Villanueva Mesía realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады